Мессере́р (Месерер) — еврейская фамилия, диалектный вариант (месе́йрер) слова «мешойрэр» (иврит и идиш מְשׁוֹרֵר: синагогальный певчий).

Известные носители 
 Азарин, Азарий Михайлович (наст. фамилия Мессерер; 1897—1937) — советский актёр, художественный руководитель театра им. Ермоловой.
 Азарин, Наум Маттаньевич (наст. фамилия Мессерер; 1934—1989) — артист балета и педагог, солист Московского музыкального театра.
Мессерер, Михаил Григорьевич (род. 1948) — российский хореограф, балетный педагог, главный балетмейстер Михайловского театра.
 Мессерер, Азарий Эммануилович (1939—2017) — радиожурналист, переводчик и пианист; племянник Асафа Мессерера.
 Мессерер, Асаф Михайлович (1903—1992) — советский артист балета, балетмейстер и педагог Большого театра.
 Мессерер, Борис Асафович (род. 1933) — российский театральный художник, педагог, сценограф.
 Мессерер, Суламифь Михайловна (1908—2004) — балерина и педагог, солистка Большого театра.
 Мессерер-Плисецкая, Рахиль Михайловна (1902—1993) — актриса немого кино, мать Майи Плисецкой.
 Мессерер, Филипп Азарьевич (; род. 1974) — американский режиссёр-документалист, сценарист и продюсер; сын Азария Мессерера.